Прави́тельство Респу́блики Буря́тия () — высший исполнительный орган Республики Бурятия.

История 
Совет народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР образован 10 декабря 1923 года. Первым Председателем Совнаркома Бурят-Монголии стал Михей Николаевич Ербанов.

В 1946 году Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР переименован в Совет Министров Бурят-Монгольской АССР.

В 1991 году Совет Министров республики переименован в Правительство Республики Бурятия.

С июля 1994 года Президент Республики Бурятия одновременно исполняет обязанности главы государства и главы исполнительной власти — Председателя Правительства Республики Бурятия. Текущими делами правительства занимается Первый заместитель Председателя Правительства.

15 января 2021 года Председатель Правительства подписал указ об отставке правительства республики. О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе они прошли сложные времена. - Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сообщил Алексей Цыденов.

18 января 2021 года стал известен новый состав правительства Бурятии.

Руководители 

 Ербанов Михей Николаевич — (10 декабря 1923 г. — 8 сентября 1927 г.)
 Ильин Кузьма Сергеевич — (8 сентября 1927 г. — апрель 1929 г.)
 Доржиев Дажуп Дансаранович — (11 апреля 1929 г. — октябрь 1937 г.)
 Бельгаев Гомбо Цыбикович — (октябрь — ноябрь 1937 г.)
 Иванов Соломон Матвеевич — (ноябрь 1937 г. — 27 декабря 1948 г.)
 Винтовкин Капитон Дмитриевич — (27 декабря 1948 г. — 13 января 1950 г.)
 Иванов Соломон Матвеевич — (13 января 1950 г. — 17 марта 1951 г.)
 Цыремпилон Доржи Цыремпилович — (17 марта 1951 г. — 4 января 1954 г.)
 Болсохоев Даниил Степанович — (4 января 1954 г. — 17 января 1958 г.)
 Филиппов Василий Родионович — (17 января 1958 г. — 24 ноября 1960 г.)
 Модогоев Андрей Урупхеевич — (24 ноября 1960 г. — июнь 1962 г.)
 Барьядаев Константин Лаврентьевич — (июнь 1962 г. — 1967 г.)
 Пивоваров Николай Буинович — (1967 г. — 9 марта 1977 г.)
 Саганов Владимир Бизьяевич — (9 марта 1977 г. — июнь 1987 г.)
 Булдаев Сергей Николаевич — (июнь 1987 г. — 19 апреля 1990 г.)
 Саганов Владимир Бизьяевич — (19 апреля 1990 г. — 1 июля 1994 г.)
 Потапов Леонид Васильевич — (1 июля 1994 г. — 9 июля 2007 г.)
 Наговицын Вячеслав Владимирович — (10 июля 2007 г. — 7 февраля 2017 г.)
 Цыденов Алексей Самбуевич — (7 февраля 2017 г. — настоящее время)

Состав Правительства Республики Бурятия

См. также 
 Народный Хурал Республики Бурятия

Примечания

Ссылки 
 Конституция Республики Бурятия. Глава 6. Правительство Республики Бурятия 

Исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации
Органы власти Бурятии